Суторовые, или толстоклювые синицы , — семейство воробьиных птиц, обитающих преимущественно в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Как правило, небольшие, длиннохвостые птицы, обитающие в зарослях тростника и похожих средах. Питаются в основном семенами, которые добывают, как следует из названия, при помощи хорошо развитых толстых клювов, например, из травы. Обитающие от тропиков до южных широт с умеренным климатом, птицы, как правило, ведут оседлый образ жизни. По сравнению с ними давно находившаяся в группе евразийская усатая синица питается насекомыми. Она также разительно отличается по морфологии, в связи с этим временами её помещали в монотипичное семейство усатых синиц. Генетические данные подтверждают это.

Таксономический дискурс 
Такие названия, как «усатые синицы», подразумевали, что внешний вид и миграции похожи у птиц, наподобие длиннохвостых синиц. В связи с этим некоторое время суторовых помещали в семейство синицевых. Последующие исследования показали, что нет никаких оснований предполагать, что все эти птицы приходятся друг другу родственниками, и впоследствии суторы и бородатая синица были выделены из синициевых и гаичек и помещены в отдельное семейство Paradoxornithidae. Такие названия, как Paradoxornis paradoxus — «загадочная, странная птица», намекают на то, что истинное родство остаётся под большим вопросом, поскольку к концу 20-го века суторовых вообще относили не то к тимелиевым, не то к славковым.

Положение усатой синицы 
С 1990 года появились результаты генетических исследований, которые должны были помочь установить истинное родство суторовых. Поскольку тростниковые суторы в большинстве случаев являются неуловимыми и малоизвестными птицами, в качестве объектов исследования используются усатые синицы, которых гораздо проще добыть . Чаще всего упускалась из виду целая группа, казавшаяся малой и незначительной в крупной диаграмме эволюции птиц. Согласно филогенетическим данным, полученным в результате исследования  митохондриальной ДНК и экзона-3 c-Myc ядерной ДНК , а также генетической последовательности в  и интроне-2, вероятными родственниками усатой синицы являются жаворонковые. Также подтверждено положение усатой синицы в надсемействе Sylvioidea, состоящим из славковых, тимелиевых и длиннохвостых синиц, но не в семействе синицевых.

Положение суторовых 
Сибуа проанализировал b-цитохрому митохондриальной ДНК и последовательности / РНК некоторых представителей Sylvioidea, кроме усатых синиц, в том числе тростниковых сутор. Они сформировали прочную кладу, близкими родственниками которой являются славки и предположительно некоторые тимелиевые, такие как золотоглазая тимелия, чем другие птицы . Загадка была в конце концов разрешена Алстрёмом и его группой, исследовавшими b-цитохрому митохондриальной ДНК и последовательности интронов-2 ядерной ДНК у большого количества видов Sylvioidea: усатая синица не принадлежит суторовым, но образует отдельный род, родство которого в настоящее время выявлено не полностью . С другой стороны, присутствие суторовых в кладе вместе с славками предполагает, что название Paradoxornithidae станет синонимом Sylviidae. Сибуа даже предположил, что сами славковые должны быть объединены с остальными тимелиевыми, причём научное название последних будет в приоритете . Этого до сих пор не последовало, а исследователи находятся в сомнениях, поскольку остаётся проверить родство ещё множества таксонов из славковых и тимелиевых. В любом случае, наиболее вероятно, что группа славковых-суторовых является монофилетической и, следовательно, соответствует современным номенклатурным требованиям к таксону. Таким образом, сохранять или делать синонимом Paradoxornithidae — это философский вопрос, поскольку научные факты будут согласованы с любым подходом.

Интересный вывод с эволюционной точки зрения состоит в том, что морфологически внутренние органы обоих семейств однородны, а весьма непохожие друг на друга славки и суторы образуют две противоположности в дивергентной эволюции Sylviidae. Это подчёркивается наблюдением за ближайшими живыми родственниками суторовых в реорганизованном семействе славковых: род Chrysomma состоит из неопределённых видов, в целом занимающих во внешнем облике, поведении и среде обитания промежуточное положение между славками и суторовыми . Предположительно, предки славковых выглядели так же, как и суторовых . Каким образом эволюционные изменения ярко повлияли на приспособление суторовых к питанию зерновыми и подобными культурами можно заметить, сравнив их с обычными фульветтами, изначально принадлежавшими к тимелиевым и объединённым с альциппами. Отчасти они похожи на малюровых и, в отличие от суторовых, им не пришлось приспосабливаться к среде обитания и изменению рациона . До сих пор кажется, что от общего предка обычных альципп и сутор отделилось не менее двух отдельных ветвей суторовых . Только американская тимелия, единственный представитель американских славок, во многом напоминает суторовых, несмотря на окраску, и конечно является насекомоядной птицей, несмотря на форму клюва .

Филогенетические отношения между Paradoxornithidae и другими семействами были определены в молекулярно-филогенетическом исследовании Тяньлуна Цая и его сотрудников, опубликованном в 2019 году. Результаты показаны на кладограмме ниже:

Следующая кладограмма показывает взаимоотношения между родами семейства Paradoxornithidae. Она основана на результатах молекулярно-филогенетического исследования Тяньлуна Цая и его сотрудников, а также на выделении родов птиц, принятых ,  и Дэвидом Донскером в список птиц, который ведется от имени Международного орнитологического комитета:

Виды суторовых 
Предположительно род тростниковых сутор является парафилетической группой больших сутор. Между крупными кладами были обнаружены сильные расхождения: за базальным родом больших сутор вместе с кладой крупных видов следовали две клады более мелких видов, заметно отличающихся окраской оперения. Результаты исследования окраски яиц также активно способствуют разделению тростниковых сутор, по крайней мере, на три или 8 родов .

Клада крупных видов 
 
 
 
 
 
  — белые яйца с различным количеством коричневых крапинок. Более базальная ветвь, возможными родственниками которой являются золотогрудая альциппа и пекинские камышовки.
 
 
 
  — яйца бледно-кремовые или голубоватые с заметным узором

Клада мелких бурых видов 
Мелкие незаметные голубоватые или светлые яйца. Возможными родственниками являются представители Fulvetta, золотоглазые тимелии или американская тимелия.

Клада мелких жёлтых видов 
Мелкие незаметные голубоватые или светлые яйца. Возможными родственниками являются представители Fulvetta, золотоглазые тимелии или американская тимелия.

Paradoxornithinae? 
Предположительно суторовые и их ближайшие родственники могут считаться особым подсемейством Paradoxornithinae: по-видимому, они образуют довольно прочную кладу, хотя позиция относительно базального семейства славковых остаётся неясной .

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Семейства птиц